Crafton è una città di diversi luoghi:

 Crafton (Buckinghamshire), Inghilterra
 Crafton (Pennsylvania), Stati Uniti d'America
 Crafton (California), Stati Uniti d'America